Східна Південно-Східна Ну́са (Східні Малі Зондські острови; ) — одна з 32 провінцій у складі Індонезії. Розташована на східних островах з групи Малих Зондських островів. Адміністративний центр — місто Купанг. Населення — 4 683 827 осіб (2010).

Географія 
У провінцію входить 550 островів, найбільші з них — Флорес, Сумба та Тимор.

Адміністративний поділ 
Провінція ділиться на 20 округ і один міський муніципалітет:

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Східна Південно-Східна Нуса
Східні Малі Зондські острови